Finalen av A-League 2017/2018 spelades den 5 maj 2018, där Newcastle United Jets gästades av Melbourne Victory. Detta var Newcastle United Jets:s andra A-League-final och Melbourne Victorys sjätte. Matchen spelades på Newcastles hemmaplan, McDonald Jones Stadium, då Newcastle slutade tvåa och Melbourne fyra i grundserien.

Grundserien

Lagens väg

Matchen
{{Resultat med trupp
|bild                = 
|datum               = 5 maj 2018
|tid                 = 
|lag1                = Newcastle United Jets
|lag2                = Melbourne Victory
|resultat            = 0 – 1
|halvtid             = 0 – 1
|mål1                = 
|mål2                =  Kosta Barbarouses
|arena               = McDonald Jones Stadium
|spelplats           = Newcastle, New South Wales
|publik              = 29410
|domare              =Jarred Gillett
|rapport2 = Rapport
|assisterande domare =Matthew CreamPaul Cetrangolo
|fjärdedomare        =Kurt Ams
|femtedomare         = 
|kitlag1=

|trupplag1 = 
|kitlag2=

|trupplag2 = 
}}

Källor
 A-Leagues officiella hemsida
 Rsssf.com

A-League 2017/2018
2018